Kames ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Kames (1925–2008), US-amerikanischer Musiker
 Henry Home Kames (1696–1782), schottischer Jurist und Philosoph
 Jaroslav Kameš (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler 
 Maren Kames (* 1984), deutsche Schriftstellerin 

Kames steht außerdem für
 Kame, Erhebung innerhalb von glazialen Aufschüttungslandschaften